Соревнования по хоккею на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили с 13 по 22 января 2012 года в Инсбруке. В соревнованиях принимали участие по пять команд среди юношей и среди девушек.

Участники 
В соревнованиях принимают участие юноши, родившиеся в 1999 году, и девушки, родившиеся в 1994 году.

Страны участники 
Юноши
  Канада
  Финляндия
  США
  Россия
  Австрия

Девушки
  Швеция
  Словакия
  Германия
  Казахстан
  Австрия

Юноши

Групповой этап

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение хоккейных команд среди юношей

Девушки

Групповой этап

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение хоккейных команд среди девушек

Медали

Общий зачет

Медалисты

Юноши

Девушки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012